Первый дивизион 1982 () — 40-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 24 апреля 1982 года и закончился 19 сентября 1982 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1982
Фарерские острова
1982 год на Фарерских островах